Asdal har flere betydninger:

 Asdal Sogn
 Asdal Kirke
 Asdal by (Allingdam)
 Asdal Hovedgård
 Asdal (Norge)